Червонное — названия населённых пунктов.

Казахстан 
 Червонное — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Червонное — исчезнувшее село в Белогорском районе.

См. также 

 Червоное